Il doppio del torneo di tennis Open Krys de Mont-de-Marsan 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Cecilia Costa Melgar e Daniela Seguel che hanno battuto in finale Alizé Lim e Laura Thorpe 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Alizé Lim /  Laura Thorpe (finale)
 Anastasia Grymalska /  María Irigoyen (semifinali)

 Manon Arcangioli /  Amandine Hesse (semifinali)
 Aleksandrina Najdenova /  Kathinka Von Deichmann (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Krys de Mont-de-Marsan 2013